Persépolis puede referirse a:
la antigua ciudad que era la capital del Imperio persa;
una novela gráfica realizada por Marjane Satrapi;
una película de animación basada en la novela gráfica de Marjane Satrapi;
un club de fútbol de Irán.
Personajes mitológicos:
Persépolis era hijo de Telémaco, hijo de Odiseo, y de Policaste, hija de Néstor, y por lo tanto hermano del poeta griego Homero.